Carlo Maggi – calciatore nato nel 1894
 Carlo Maggi – calciatore nato nel 1922